Сьорб () — фантастичний напій із мультсеріалу Футурама. Він популярний і надзвичайно швидко викликає звикання (слоган сьорбу звучить так —  — «Він швидко викликає звикання!» (буквальний переклад), у серіалі: «Спробуй раз — питимеш весь час!»), улюблений напій Фрая. Сьорб широко розпосюджений у Всесвіті. Вантажівки з доставки сьорбу з'являються в серіалі досить часто, в тому числі на початку кожної серії (перед зіткненням Корабля «Міжпланетного експреса» з рекламним щитом).

Сьорб просувається на ринку завдяки потужній маркетинговій кампанії, що нагадує аналогічні кампінії сучасних реальних безалкогольних напоїв (у першу чергу, кока-коли). «Обличчям» і рекламним талісманом сьорбу був (до своєї загибелі) Сьорб Маккензі

Виробництво 

Сьорб виробляється на планеті Черв'якон. Фрай, який виграв подорож на завод з виробництва сьорбу під час рекламної акції, та його друзі мали нагоду дізнатися, що сьорб являє собою виділення велетенського черв'яка — Королеви Сьорбу.
Повернувшись з планети Черв'якон, команда спочатку мала намір повідомити про це земну владу, але коли Фрай зрозумів, що це покладе кінець виробництву сьорбу (до якого він звик), він саботував цю спробу, і все залишилося, як було.

Див. також 
 Кнур (пиво)

Посилання 
 Стаття в енциклопедії «GotFuturama»
 Вузол у Everything2

Футурама